Нігер:

 Нігер — прізвисько для позначення чорношкірих; етнофолізм.

Топоніми 
 Нігер — держава в Західній Африці.
 Нігер — штат в центральній частині Ніґерії.
 Нігер — частина Французької колоніяльної імперії, що знаходилася на території сучасної держави Нігер. Існувала в різних формах з 1900 по 1960 рік.
 Нігер — найважливіша річка в Західній Африці.